Laura steht für:

 Laura, weiblicher Vorname und Familienname
 Laura (Zeitschrift), deutsche Frauenzeitschrift
 Laura (1944), US-amerikanischer Film von Otto Preminger
 Laura (1962), deutscher Fernsehfilm von  Franz Josef Wild 
 Laura (1976), französisch-italienischer Film von Emanuelle Arsan
 Laura (1997), Film von Bruno D. Kiser 
 Laura (Majuro), Insel der Republik Marshallinseln
 Laura (Kartoffel), Kartoffelsorte
 Laura (Lied), Song von David Raksin und Johnny Mercer (1945)
 Laura (Schiff), Dampfschiff, erstes Schiff von Peter Mærsk Møller
 Laura, früherer Name von Oh Laura, schwedische Popgruppe
 Laura, Klause eines Einsiedlers, siehe Lawra
 Laura, frühere Namen der Eisenbahnen auf der Bahnstrecke Rennsteig–Frauenwald und der Schmalspurbahn Weimar–Rastenberg/Großrudestedt
 (467) Laura, Asteroid des Hauptgürtels
 KZ-Außenlager Laura in Thüringen

Laura ist der Name folgender Orte:

in der Schweiz:
 6549 Laura GR

in Australien:
 Laura (Queensland)

in den Vereinigten Staaten:
 Laura (llinois) im Peoria County
 Laura (Kentucky)
 Laura (Ohio)

Siehe auch:
 Laura River
 Grube Laura
 Zeche Laura
 Lauras
 Laura Chavin Cigars
 Laura Wohnen kreativ
 Lawra